

Sigle 
 Enhanced Thematic Mapper – sensore del satellite Landsat

Altro 
 ETM – targa automobilistica di Tomaszów Mazowiecki (Polonia)